Il supergruppo della mayenite è un supergruppo di minerali comprendente i seguenti gruppi:

 gruppo della mayenite
 gruppo della wadalite

Questo supergruppo comprende sia minerali appartenente alla classe degli ossidi (gruppo della mayenite) che alla classe dei silicati (gruppo della wadalite). Sono caratterizzati dall'essere isostrutturali con la mayenite che presenta una struttura a gabbia come nelle zeoliti.

Note

Bibliografia 
 
 

Mayenite